

Села 
 Лозуватка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Новопразька селищна громада
 Лозуватка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада (в минулому — Онуфріївський район)